A Lucky Leap – film del 1915 diretto da Edwin Frazee
 A Lucky Leap – film del 1916 diretto da Roy Clements